Áлан Данн (; 23 августа 1982, Дублин, Ирландия) — ирландский футболист, защитник английского клуба «Лейтон Ориент», выступающего во Второй лиге.

Карьера 
Алан Данн пришёл в клуб в восьмилетнем возрасте и прошёл все ступени академии «Миллуолла». Совершил дебют за клуб в выездном матче против Шеффилд Юнайтед 19 марта 2002 года. Однако до сезона 2004/05 твердого места в основе не имел. В том сезоне футболист отметился своим первым голом за основную команду, ставшим победным, а также ещё двумя голами. В сезоне 2009/10 «Миллуолл» вернулся из Первой Футбольной лиги в Чемпионшип, а Данн был признан болельщиками игроком сезона.

Достижения

«Миллуолл» 
 Победитель Второго дивизиона Футбольной лиги (1): 2000/01
 Победитель плей-офф Первой Футбольной лиги: 2010

Личные 
 Лучший игрок сезона по версии болельщиков: 2009/10

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Клуба
 Статистика игрока на soccerbase.com

Футболисты Ирландии
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Лейтон Ориент»
Игроки ФК «Бромли»